Reja steht für 
 Reja, ein sowjetisches Radarsystem
 Reja (Ort), ukrainisches Dorf in der Oblast Schytomyr

Reja ist der Familienname folgender Person:
 Edoardo Reja (* 1945), italienischer Fußballtrainer und -spieler
 Jurij Reja (1936–2021), jugoslawischer bzw. slowenischer Opernsänger